Ел Кучариљо има више значења:

 Ел Кучариљо, Плаза де Гаљос (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кучариљо (Акахете), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику